Plop peut se référer à :
 Plop, interjection courante à sens non défini.
 Plop, onomatopée figurant par exemple le bruit d'une bouteille que l'on débouche.
 Plop, onomatopée parfois utilisée comme salutation pour signaler sa présence sur les messageries instantanées.
 Plop, surnom attribué à un petit programme informatique ayant pour but de figer une machine à distance (cf. fork bomb).
 Kabouter Plop, héros de dessin animé belge.
 PLOP, Première Langue Officielle Parlée calculée par Statistique Canada. 
 Plop, la petite distribution Linux de boot général Plop (Linux).
 Plop, le chien ventouse d'Adibou.
 PLOP! , onomatopée utilisée dans la bande dessinée chilienne Condorito.

eo:Plop